Sannong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sannong (socken i Kina, lat 23,87, long 108,01), Guangxi, 
 Sannong (socken i Kina, lat 24,45, long 107,50), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar